2e arrondissement (Benin), een arrondissement in het departement Littoral van Benin
2e arrondissement (Lyon), een van de negen arrondissementen van de stad Lyon
2e arrondissement (Marseille), een van de zestien arrondissementen van de stad Marseille
2e arrondissement (Parijs), het kleinste van de twintig arrondissementen van Parijs